Aarne Väinö Edvard Honkavaara, finski hokejist in hokejski trener, * 7. junij 1924, Tampere, Finska, † 22. marec 2016, Tampere.

Honkavaara je svojo celotno klubsko kariero igral za klub iz rodnega mesta Tampere, Ilves Tampere, le leta 1950 je za kanadski klub Sarnia Sailors v ligi OHL odigral dve prijateljski tekmi. Skupno je za Ilves Tampere igral enajst sezon, v katerih je sedemkrat osvojil naslov državnega prvaka, dvakrat je bil finski hokejist leta (1950 in 1952), dvakrat je bil najboljši finski hokejski napadalec (1949/50 in 1951/52), trikrat najboljši strelec finske lige (1949/50, 1950/51 in 1951/52), dvakrat najboljši podajalec finske lige (1949/50 in 1950/51), še vedno drži rekordih osmih golov na eni tekme finske lige (leta 1948), njegova številka 7 pa je s strani kluba upokojena. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil sedmo mesto, in dveh svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je obakrat osvojil sedmo mesto. Leta 1953 si je na reprezentančni tekmi proti poljski reprezentanci zlomil nogo, zaradi česar je moral končati kariero, v kateri je skupno nastopil na 47-ih reprezentančnih tekmah, na katerih je dosegel 46 golov.

Med letoma 1952 in 1961 ter 1967 in 1968 je bil trener kluba Ilves Tampere, za katerega je v sezonah 1956/57 in 1957/58 zaigral še na nekaj tekmah. S klubom je kot trener še trikrat osvojil naslov državnega prvaka. Med letoma 1954 in 1959 je ob tem vodil še finsko reprezentanco, s katero je nastopil na dveh olimpijskih igrah in štirih svetovnih prvenstvih.

Pregled kariere

|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 43/44
|
| 3
| 7
| 2
| 9
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 44/45
|
| 3
| 7
| 3
| 10
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 45/46
|
| 8
| 25
| 10
| 35
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 46/47
|
| 8
| 25
| 9
| 34
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 47/48
|
| 6
| 20
| 3
| 23
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 48/49
|
| 6
| 18
| 5
| 23
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo
| 49
|
| 4
| 6
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 49/50
|
| 7
| 11
| 10
| 21
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 50/51
|
| 10
| 20
| 14
| 34
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo
| 51
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 51/52
|
| 5
| 10
| 4
| 14
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 52
|
| 8
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 56/57
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 57/58
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 80
| bgcolor="#7FFF00" | 153
| bgcolor="#7FFF00" | 66
| bgcolor="#7FFF00" | 219
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Finski hokejski napadalci
Finski hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1952
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Ilves Tampere
Selektorji finske hokejske reprezentance
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami